Souleymane Camara (1944-), est un footballeur sénégalais.
 Souleymane Camara (1982-), est un footballeur sénégalais.
 Souleymane Camara (1985-), est une personnalité politique guinéen.